Ellice est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
 Edward Ellice (1783-1863), commerçant et homme politique britannique 
 Katherine Jane Ellice (1813-1864), artiste et écrivaine britannique

Toponyme

Ellice, ancienne municipalité rurale du Manitoba, aujourd'hui Ellice – Archie
 Ellice, ancienne circonscription provinciale du Manitoba
 Fort Ellice, ancien comptoir de traite de la Compagnie de la Baie d'Hudson
 Rivière Ellice, rivière de la région du Kitikmeot au Nunavut

îles Gilbert et Ellice, une colonie britannique de l'océan Pacifique

Îles Ellice, protectorat britannique de 1892 à 1916
 Îles Ellice, colonie britannique de 1975 à 1978, indépendante sous le nom des Tuvalu

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme